Courthouse Square Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Courthouse Square Historic District (Monroe County, Indiana), NRHP-Nr. 90001931
 Courthouse Square Historic District (Putnam County, Indiana), NRHP-Nr. 84001237
 Courthouse Square Historic District (Iowa), NRHP-Nr. 97001291
 Courthouse Square Historic District (Michigan), NRHP-Nr. 85001243
 Courthouse Square Historic District (Howell County, Missouri), NRHP-Nr. 03000651
 Courthouse Square Historic District (Livingston County, Missouri), NRHP-Nr. 02001177
 Courthouse Square Historic District (St. Francois County, Missouri), NRHP-Nr. 04000582
 Courthouse Square Historic District (Wisconsin), NRHP-Nr. 06000233

Siehe auch:
 Court Square Historic District